Saginaw kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Saginaw (Michigan)
Saginaw (Missouri)
Saginaw (Texas)